MXE steht für:
 Methoxetamin, ein Arylcyclohexylamin und Derivat des Ketamins
 den IATA-Flughafencode des Laurinburg-Maxton Airports in Maxton, North Carolina, USA

MXE